Labarnasz (vagy Labarna, Labarnaš) a hettiták egyik uralkodójának neve, majd a hettita királyok címe.

 I. Labarnasz: Labarnasz
 II. Labarnasz: I. Hattuszilisz
 Labarnasz herceg: I. Hattuszilisz fia, vagy unokaöccse (leánytestvérének fia), a Calpa-szöveg szerint lázadó
 Labarna (vagy Tabarna): uralkodói cím
 I. Lubarna: Unki királya
 II. Lubarna: Unki királya